Гончаровка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гончаровка — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Гончаровка — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Гончаровка — посёлок в Копыльском районе Минской области.
 Гончаровка — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Гончаровка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Гончаровка — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Гончаровка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Гончаровка — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Гончаровка — хутор в Красненском районе Белгородской области.
 Гончаровка — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Гончаровка — село в Октябрьском районе Волгоградской области.
 Гончаровка — село в Подгоренском районе Воронежской области.
 Гончаровка — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Гончаровка — урочище в Износковском районе Калужской области.
 Гончаровка — село в Суджанском районе Курской области.
 Гончаровка — деревня в Таврическом районе Омской области.
 Гончаровка — деревня в Сосковском районе Орловской области.
 Гончаровка — село в Красноармейском районе Приморского края.
 Гончаровка — деревня в Оленинском районе Тверской области.

Украина 
 Гончаровка — село в Литинском районе Винницкой области.
 Гончаровка — село в Тлумачском районе Ивано-Франковской области.
 Гончаровка — село в Сватовском районе Луганской области.
 Гончаровка — село в Золочевском районе Львовской области.
 Гончаровка — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Гончаровка — село в Монастырисском районе Тернопольской области.
 Гончаровка — район Харькова.
 Гончаровка — до 1993 года название села Яглуш в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.